Miejscowości  i dzielnice miast w Polsce 
 Święta – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów 
 Święta – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Święta – dzielnica Połągi
 
 Administracja
 Topczewo – dawna gromada

 Rzeki
 Święta – rzeka, dopływ Wilii
 Święta – rzeka na Międzyodrzu, dopływ jeziora Dąbie
 Święta – górny bieg rzeki Tui (od miasta Nowy Dwór Gdański), dopływu Szkarpawy
 Święta (łot. Sventāja, lit. Šventoji) – rzeka na Łotwie i Litwie, dopływ Morza Bałtyckiego
 zobacz też: Święta rzeka

Zobacz też 
 święty
 święto